Eua es un género de moluscos gasterópodos pulmonados terrestres que respiran el oxígeno del aire.

Especies 
El género incluye las siguientes especies:
 Eua expansa
 Eua globosa
 Eua montana
 Eua zebrina

Cladograma 
Cladograma que muestra las relaciones filogenéticas de Eua.

Referencias

Enlaces externos 

Partulidae